San Vittore steht für:

Orte in Italien und der romanischen Schweiz;
der Name bezieht sich jeweils auf Victor von Mailand
 die Gemeinde San Vittore GR im Bezirk Misox, Kanton Graubünden, Schweiz
 die Gemeinde San Vittore del Lazio in der Provinz Frosinone, Region Latium, Italien
 die Gemeinde San Vittore Olona in der Provinz Mailand, Region Lombardei, Italien

Kirchen

Institutionen
 ein astronomisches Observatorium in Bologna, das Observatorium San Vittore
 ein Gefängnis in Mailand, siehe Carcere di San Vittore
 Militärflugplatz San Vittore, ein Militärflugplatz in San Vittore im Schweizer Kanton Graubünden.

Personen
 Gisela von Camesina de San Vittore (1865–1931), österreichische Pädagogin und Publizistin

Siehe auch:
 Vittorio